De Superettan 2001 was het tweede seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 16 april en eindigde op 28 oktober 2001. Kalmar FF eindigde als eerste met vier punten voorsprong op Landskrona BoIS. Beide clubs promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

IFK Norrköping wint met 4-3 over twee duels en handhaaft zich in de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2000/01
Svenska Cupen 2001/02
Zweeds voetbalelftal in 2001

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2001